ЧТПЗ — аббревиатура:

 ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод и название части Ленинского района г. Челябинска вблизи этого завода.
 ЧТПЗ — название металлургической компании.